

Aziende 
 Sebino – azienda italiana di giocattoli

Persone 
 Sebino Plaku – calciatore albanese
 Sebino – soprannome del calciatore Sebastiano Nela

Toponomastica 
 Sebino – altro nome del lago d'Iseo